Уни́-Гучи́н — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Верхняя
 Ситниковская
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 55 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района